Lo Mas de Santa Maria és un indret i partida del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat al nord-oest de Mas Palou, a banda i banda del Camí de les Bordes i al nord del Camí de Mas Palou. Al seu costat nord-oest queda l'indret anomenat lo Serradell.

Etimologia 
Aquest paratge deu el nom al veí Mas Palou, antigament anomenat Mas de Santa Maria, a causa de la capella que conté.

Enllaços externs 

 Lo Mas de Santa Maria en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Santa Maria